TOM, sigle de trois lettres, peut faire référence à :
 territoire d'outre-mer, territoire français en dehors de la France métropolitaine ;
 Théâtre en ordre de marche, coût d'un théâtre par jour.
 TOM, un langage informatique.
 parfois, également à : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (ou TEOM).
p. de titre et de tom. : page de titre et de tomaison
Target Operating Model (type de mission de transformation au sein d'une entreprise) 
Homonymie